Торс (, от  — побег, ветка)  — туловище человека, а также  скульптурное,  графическое или  живописное изображение туловища, исключающее голову, руки и ноги. В истории изобразительного  искусства термин появился с возникновением первых  художественных академий в XVI—XVII веках. Торсами называли фрагменты античной скульптуры из хрупкого мрамора, в которых чаще всего были утрачены головы, руки и ноги. С таких фрагментов снимали гипсовые слепки и использовали их в учебных целях.

 Бельведерский торс хранится в музеях Ватикана. Вдохновлённые особенной выразительностью античных торсов, многие скульпторы последующих веков создавали свои «торсы», например Огюст Роден. Их привлекала чистая пластика, выразительность формы без портретности. Поэтому в других жанрах изобразительного искусства, например в портретной живописи и скульптуре, используют иные термины: бюст, поясной портрет, полуфигура.

Персоналии 
 Олафур Трюггвасон Торс (1892—1964) — премьер-министр Исландии.
  (1909—2014) — голландский журналист и ведущий программы новостей.

Аббревиатуры 
 ТОРС (Тяжёлый острый респираторный синдром) — болезнь, в СМИ упоминалась обычно по названием «атипичная пневмония».
 TORC1 () — белок, известный также как CRTC1.

Названия 
 «Торс» — советский штатив для тяжёлых киносъёмочных аппаратов.

Примечания